Caldeirón puede referirse a:
 Caldeirón (España), aldea española de la parroquia de Codesido, municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
 Caldeiron (trovador), juglar hispanoportugués del .